Чемпіон УРСР 1960 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Авангард» Харків та «Шахтар» Сталіно, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 38 команд, що були розбиті на дві групи. Переможець кожної з груп виходив до фіналу, де у двоматчевому протистоянні розігрувалося звання чемпіона УРСР. Переможець чемпіонату УРСР отримував право зіграти стиковий матч з найгіршою командою з УРСР, що грала у класі «А» і у разі перемоги міг вийти до найвищого радянського дивізіону.

Результати

1-ша зона УРСР

2-га зона УРСР

Фінал 

«Металург» Запоріжжя — чемпіон УРСР сезону 1960 року.

Перехідні матчі 

Команда «Шахтар» (Сталіно) зберегла право виступати в класі «А» в 1961 році.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua  
 Чемпіонат 1960 на ukr-football.org.ua 

60
УРСР
1960 в українському спорті